Гансен () — данське і норвежське прізвище та ім'я:

 Алан Гансен (1955) — шотландський футболіст, захисник, фланговий півзахисник.
 Андре Гансен (1989) — норвезький футбольний воротар.
 Бек Гансен (1970) — американський музикант, поет-пісенник і мультиінструменталіст.
 Бент Гансен (1933) — данський футболіст.
 Брендан Гансен (1981) — американський плавець, олімпійський чемпіон.
 Ґергард Гансен (29 липня 1841 — 12 лютого 1912) — норвезький лікар, першовідкривач збудника прокази.
 Гленн Гансен ( 1952) — американський баскетболіст, захисник.
 Джеймс Гансен (1941) — американський науковець.
 Еміль Християн Гансен (8 травня 1842 — 27 серпня 1909) — данський міколог і фізіолог.
 Єнс Юрген Гансен (1939) — данський футболіст.
 Кай Гансен (1963) — німецький рок-музикант.
 Кай Гансен (1940) — данський футболіст.
 Кевін Гансен (1982) — американський волейболіст, олімпійський чемпіон.
 Кліффорд Гансен (16 жовтня 1912 — 20 жовтня 2009) — американський політик-республіканець, губернатор штату Вайомінг з 1963 по 1967 рік.
 Ларс Петер Гансен (1952) — американський економіст та економетрист, лауреат Нобелівської премії з економіки 2013 року.
 Лассе Норман Гансен (1992) — данський велогонщик, олімпійський чемпіон.
 Міккель Гансен ( 1987) — данський гандболіст, лівий напівсередній французького клубу «Парі Сен-Жермен» та збірної Данії. Олімпійський чемпіон 2016 року, Чемпіон Європи 2014 року, дворазовий срібний призер чемпіонатів світу 2011 та 2013 років, кращий бомбардир чемпіонату світу 2011 року, кращий гравець чемпіонату світу 2013 року.
 Ніколай Гансен (1993) — данський футболіст.
 Пія Гансен (1965) — шведський стрілець, олімпійська чемпіонка.
 Расмус Квіст Гансен (1980) — данський веслувальник, олімпійський чемпіон та медаліст.
 Теофіл ван Гансен (13 липня 1813, Копенгаген — 17 лютого 1891) — австрійський архітектор данського походження.
 Яннік Гансен (1986) — данський хокеїст.

Див. також 
 Гансен

Примітки 

Норвезькі прізвища
Данські прізвища